

Geografia
 Diena – comune rurale del Mali facente parte del circondario di Bla

Persone
 Adriano Diena – politico italiano
 Armando Diena – calciatore italiano
 Emilio Diena – filatelista italiano
 Ferruccio Diena – calciatore italiano